Ари́на Ива́новна Родио́нова (род. 15 декабря 1989 года, Тамбов, СССР) — российская теннисистка, с февраля 2014 года выступающая за Австралию; победительница одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2007); победительница одного турнира WTA в парном разряде.

Общая информация 
Арина — младшая из двух дочерей Ивана (теннисист-любитель, ныне работает тренером в этом виде спорта) и Натальи Родионовых; её сестру зовут Анастасия. При содействии родителей обе дочери сначала попробовали играть в теннис, а потом и успешно заиграли на самом высоком уровне; Арина в теннисе с трёх лет. Родионова-младшая предпочитает действовать за задней линией, своим любимым покрытием называет хард, любимым ударом — форхенд.

Спортивная карьера 

2010 год сложился для Арина весьма удачно, она впервые в карьеру вошла в 200 лучших одиночного рейтинга и даже попала в первую сотню (99) мирового рейтинга в парном разряде.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (18)

Победы (9) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (9)

Финалы турниров WTA в парном разряде (7)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (6)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (50)

Победы (38)

Поражения (12)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт сестёр Родионовых

 
 
 

Теннисисты России
Теннисисты Австралии
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде среди девушек
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Спортсмены Тамбова